

Cinema
The Deceiver – cortometraggio muto statunitense del 1908 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Deceiver – cortometraggio muto statunitense del 1909 prodotto dalla Centaur Film Company

The Deceiver – cortometraggio muto statunitense del 1914 diretto da Edward Dillon
The Deceiver – film statunitense del 1920 diretto da Jean Hersholt e Lewis H. Moomaw
The Deceiver – film statunitense del 1931 diretto da Louis King

Letteratura
Il simulatore (The Deceiver) – romanzo del 1991 di Frederick Forsyth

Pagine correlate 
Deceiver